Skarsgård er et norsk og et svensk efternavn.

Kendte personer med dette efternavn omfatter:

 Alexander Skarsgård (født 1976), svensk skuespiller og instruktør
 Bill Skarsgård (født 1990), svensk skuespiller
 Gustaf Skarsgård (født 1980), svensk skuespiller
 Stellan Skarsgård (født 1951), svensk skuespiller

Kildehenvisninger 

Norske efternavne
Svenske efternavne